Sándor Rónai peut faire référence à :
  (1892-1965), homme politique hongrois, président du Conseil de la République populaire de Hongrie.
 Sándor Rónai (né en 1988), homme politique hongrois, député européen.